ISO 3166-2:ES — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Испании. Стандарт охватывает 17 автономных сообществ, включающих 50 провинций, и 2 автономных города Испании. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Испании — ES и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный одно-двухбуквенный код — образован буквами латинского алфавита, созвучно: названию, аббревиатуре названия административных единиц. Автономные города — Сеута и Мелилья — расположены на Африканском континенте и граничат с Марокко. Геокоды регионов, провинций и автономных городов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — ES, присвоенного Испании в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Испании первого уровня 
Геокоды 17 регионов (автономных сообществ) и 2 автономных городов Испании.

Геокоды Испании второго уровня 
Геокоды 50 провинций Испании.

Геокоды пограничных Испании государств 
 Франция — ISO 3166-2:FR (на севере),
 Андорра — ISO 3166-2:AD (на севере),
 Португалия — ISO 3166-2:PT (на западе),
 Гибралтар — ISO 3166-2:GI (на юге),
 Марокко — ISO 3166-2:MA (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Испании

Ссылки 
 
 Геокоды Испании

2:ES